Steinlin ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Steinlin (1740–1814), Schweizer Bürgermeister
 Hansjürg Steinlin (1921–2004), Schweizer Forstwissenschaftler
 Uli W. Steinlin (1927–2015), Schweizer Astronom

Siehe auch:
 Steinlein
 Steinling